Гейкинг:

 Гейкинг — баронский род.
 Гейкинг, Альфонс Альфонсович (1860 — 1918) — русский дипломат, барон.
 Гейкинг, Густав Эдуардович фон (1835—1878) — адъютант Киевского губернского жандармского управления, штабс-ротмистр, барон.
 Гейкинг, Карл Александрович фон (1751—1809) — государственный деятель Российской империи, сенатор, действительный тайный советник.
 Гейкинг, Христофор Иванович (1731—?) — прусский и русский военный, генерал-поручик.
 Гейкинг, Эдмунд Фридрих Густав фон (1850—1915) — немецкий дипломат.